Краљевина Црна Гора може бити:

 Краљевина Црна Гора (1910-1918), самостална држава Црна Гора, након проглашења краљевине (1910)
 Краљевина Црна Гора (1918-1922), полупризнати (а потом непризнати) парадржавни ентитет у емиграцији
 Краљевина Црна Гора (1941-1944), квислиншка творевина под италијанском и немачком окупацијом